Orochimaru (mythologie), een personage uit de Japanse mythologie
 Orochimaru (Naruto), een personage uit de Japanse manga en anime Naruto